Peter Rosenkrands Løvenkrands (Hørsholm, 29 de janeiro de 1980) é um ex-futebolista dinamarquês, que atuava como meia. Representou a seleção dinamarquesa na Copa do Mundo de 2002 e na Euro 2004. 

Rápido e ágil, costumava atuar como meia-ofensivo pelo flanco esquerdo do campo. Chamou a atenção de vários times da Europa jogando desta forma enquanto vestia a camisa do Glasgow Rangers. Após algumas temporadas de sucesso, o Schalke 04 o contratou para jogar ao lado de Kevin Kuranyi.

Carreira

Akademisk Boldklub
Løvenkrands se profissionalizou no AB, e atuou de 1998 até 2000.

Rangers 
No verão europeu de 2000, o dinamarquês desembarcou em Glasgow,  numa venda de £1.3 milhoes de libras. Com a equipe azulina do Rangers, se torna um grande lider na Liga Escocesa.

Seleção 
Løvenkrands integrou a Seleção Dinamarquesa de Futebol na Eurocopa de 2004 e na Copa de 2002.

Honours

Club
Akademisk Boldklub
1998 Futebolista jovem do Ano
Danish Cup: 1999

Rangers
Scottish Premier League:2002–03, 2004–05
Scottish Cup: 2001–02
Scottish League Cup: 001–02, 2002–03, 2004–05

Newcastle United
Football League Championship: 2009–10

Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do Rangers Football Club
Futebolistas do FC Schalke 04
Futebolistas do Newcastle United F.C.
Futebolistas do Birmingham City F.C.
Jogadores da Seleção Dinamarquesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Eurocopa de 2004